Olle (voornaam)
Olle Kapoen, sprookjesfiguur
Olle Hellbom, regisseur
Olle Ohlson, waterpoloër
Ollé, Franse gemeente